

Польове — село, Білозерський район, Курганська область
 Польове — село, Іванівський район, Амурська область
 Польове — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Польове — селище, Ягоднинський район, Магаданська область

Польове — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Польове — село, Вінницька область, Барський район
 Польове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Польове — село, Київська область, Миронівський район
 Польове — село, Кіровоградська область, Олександрівський район
 Польове — село, Луганська область, Алчевський район
 Польове — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Польове — село, Одеська область, Ширяївський район
 Польове — село, Полтавська область, Гребінківський район
 Польове — село, Сумська область, Недригайлівський район
 Польове — село, Херсонська область, Каланчацький район
 Польове — село, Чернігівська область, Сосницький район
 Польове — селище, Донецька область, Шахтарський район

 Польове — село П'ятихатського району Дніпропетровської області знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 12 листопада 1991 року